Гран-при Тосканы 2020 года () — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Прошёл с 11 по 13 сентября 2020 года на трассе «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро, Тоскана, Италия и стал девятым этапом сезона 2020 года, первым Гран-при Тосканы и первым на трассе «Муджелло».

В рамках Гран-при отмечалось проведение 1000-й гонки «Феррари» в чемпионате мира «Формулы-1». В честь праздника команда изменила раскраску своих машин и комбинезонов гонщиков на тёмно-красный цвет, который использовался для Феррари 125 F1 в сезоне 1950 года.

Перед стартом гонки пилот Формулы-2 Мик Шумахер проехал демонстрационный круг по трассе за рулём Феррари F2004, машины своего отца.

Поул-позицию с временем 1:15,144 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Победу также одержал Хэмилтон, он же установил лучший круг гонки. Вторым стал его напарник по команде — Валттери Боттас. Третьим финишировал Александр Албон на Red Bull, для которого этот подиум стал первым в Формуле-1.

Гран-при Тосканы стал первым в сезоне 2020 года, на который продавались билеты. Автодром принимал по 2880 зрителей в день.

Шины 

Pirelli привезли следующие составы шин: С1, С2 и С3, которые использовались в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды 
Во всех трёх сессиях первенствовал Валттери Боттас на Mercedes.

Источник

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29 °C, трасса +45…44 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:21,051
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +30 °C, трасса +45…38 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:18,833, поставлен на 58 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 
 
 
 Гран-при Италии 2020 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Муджелло

Гран-при Тосканы
Спорт в Италии в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Сентябрь 2020 года